Farcașa oder Fărcașa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Farcașa (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Farcașa (Bacău), Dorf im Kreis Bacău

 Fărcașa, Gemeinde im Kreis Maramureș